Příjmení Kratochvíl či Kratochvílová mělo v roce 2011 v Česku 14 884 osob. Je patrně odvozeno od kratochvíle čili zábavy. Podobná příjmení Kratochvil nebo Kratochvilová má 931 osob (převážně na Moravě), Kratochvíla 289 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

muži
 Antonín Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Augustin Kratochvíl (1865–1946) – český duchovní a historik
 Bohumil Kratochvíl (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník
 Bohuslav Kratochvíl (1901–1972) – český a československý diplomat, pedagog a politik
 František Kratochvíl (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník
 Jan Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Jaroslav Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Jiří Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Josef Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Josef Jan Kratochvíl (1906–1943) – český odbojář proti nacismu
 Karel Kratochvíl (* 1982) – český fotbalista
 Ladislav Kratochvíl (* 1967) – český malíř a ilustrátor
 Lubomír Kratochvíl (1927–1997) – profesor na České zemědělské univerzitě v Praze
 Martin Kratochvíl (* 1946) – jazzový klavírista a hudební podnikatel
 Michael Kratochvíl – český fotograf
 Milan Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Miloš Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Miroslav Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Petr Kratochvíl (* 1951) – český divadelník
 Petr Kratochvíl (* 1965) – český undergroundový prozaik, viz Václav Kahuda
 Petr Kratochvíl (* 1997) – český hokejista
 Roman Kratochvíl (* 1974) – slovenský fotbalista
 Slavomír Kratochvíl (1889–1914) – první oběť protirakouského odboje
 Stanislav Kratochvíl (* 1932) – český klinický psycholog
 Tomáš Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Václav Kratochvíl, více nositelů, viz rozcestník
 Vladimír Kratochvíl (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník
 Wayne Kratochvíl – český fotograf
 Zdeněk Kratochvíl (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník

ženy
 Gabriela Kratochvílová (* 1990) – česká modelka a Česká Miss 2013
 Iva Kratochvílová (* 1962) – česká germanistka
 Jana Kratochvílová (* 1953) – česká zpěvačka
 Jana Kratochvílová (spisovatelka) (* 1961) – česká spisovatelka románů pro dívky
 Jarmila Kratochvílová (* 1951) – česká atletka, mistryně světa a světová rekordmanka
 Marie Kratochvílová (* 1930) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 bl. Marie Antonína Kratochvílová (1881–1942) – česká řeholnice a oběť nacistického teroru
 Šárka Štembergová-Kratochvílová (1924–2005) – česká herečka a pedagožka
 Zora Kratochvílová (1962–2012) – česká herečka a moderátorka

jiné významy
 Kratochvílova rozhledna v Roudnici nad Labem v okrese Litoměřice

podobné příjmení
 Kratochvil

Externí odkazy 
 

Česká příjmení